Првенство Енглеске у рагбију 1994/95. (службени назив: 1994–95 Courage League) је било 8. издање енглеског Премијершипа, највишег ранга рагби јунион такмичења у Енглеској. Из лиге је испао Нортхемптон, учествовало је 10 клубова, а титулу је освојио Лестер. Први пут те сезоне ишли су директни преноси на Скај спортс тв.

Учесници

Табела

Референце 

Сезоне Првенства Енглеске у рагбију
Рагби у 1994.
Рагби у 1995.